Щитоносец:

 1. То же, что оруженосец
 2. то же, что щитодержатель — элемент герба; фигура (обычно парные фигуры), размещаемые по сторонам гербового щита.